Cernea ist der Familienname folgender Personen:

 Cornel Cernea (* 1976), rumänischer Fußballspieler
 Ion Cernea (* 1936), rumänischer Ringer
 Remus Cernea (* 1974), rumänischer Politiker
 Ruth Cernea (1934–2009), US-amerikanische Anthropologin